SP2 ou SP-2 peut faire référence à :

Automobiles 
 Ferrari Monza SP2, une supercar du constructeur italien Ferrari ;
 Volkswagen SP2, une voiture de sport produite au Brésil par Volkswagen.

Astronomie 
 (17424) 1988 SP2, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 (22345) 1992 SP2, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 (35169) 1993 SP2, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Informatique 
 Service Pack 2, dans les systèmes d'exploitation Windows.